

Цар-Асен () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Пазарджик.
 Цар-Асен () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Алфатар.
 Цар-Асен () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Попово.